Гала Леон Гарсия (; родилась 23 декабря 1973 года в Мадриде, Испания) — испанская теннисистка.
 Победительница 1 турнира WTA в одиночном разряде.
 Финалистка Кубка Федерации-1996 в составе национальной сборной Испании.

Общая информация 
Гала — одна из четырёх детей Хосе и Консепсьон Леонов. У неё есть брат Хосе-младший и две сестры: Иоланда и Лидия. Родители владеют баром под названием «Большой шлем».

Уроженка Мадрида в теннисе с 11 лет. Любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (5)

Победы (1)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (11)

Победы (6)

Поражения (5)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (8)

Победы (2)

Поражения (6)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1973 году
Родившиеся 23 декабря
Родившиеся в Мадриде
Теннисисты Испании